

Cinema
Our House – film del 2018 diretto da Anthony Scott Burns

Musica
Our House – singolo dei Madness
Our House – singolo dei Crosby, Stills, Nash & Young

Teatro
Our House – musical del 2004 con le musiche dei Madness

Televisione
Vita col nonno (Our House) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1986 al 1988
Our House – serie televisiva britannica trasmessa dal 1960 al 1962
Our House – film per la televisione statunitense del 2006 diretto da Mark Griffiths